Моравска може бити:

 Моравска, историјска земља у Чешкој;
 , област у југоисточној Моравској, на граници са Словачком и Аустрије;
 Моравска Требова, град у чешкој земљи Моравској;
 Кнежевина Велика Моравска, западнословенска кнежевина у раном средњем веку;
 Маркгрофовија Моравска (или Моравска марка), марка, погранична покрајина у саставу Светог римског царства, Хабзбуршке монархије и Аустроугарске;
 Моравска Србија, историографски назив за српског државу кнеза Лазара и његових наследника;
 Моравска област, управна област у саставу Краљевине СХС;
 Моравска бановина, бановина у саставу Краљевине Југославије.

Види још 
 Моравскопанонска мисија (или Моравска мисија)
 Моравија (вишезначна одредница)
 Морава (вишезначна одредница)